«Зажги меня» () — американский эротический триллер режиссёра Кэтрин Хардвик. В США премьера (в ограниченном прокате) состоялась 13 сентября 2013, в России — 27 февраля 2013.

Сюжет 
Хейли, восходящая рок-звезда, впадает в творческий кризис, когда её брат умирает от передозировки наркотиков. Она пишет песни, посвященные Джеку (брат), но её новый образ не воспринимается публикой. Вновь обрести вдохновение и веру в себя Хейли помогает Энзо, гитарист, вступивший в состав группы.

В ролях 
 Эмили Браунинг — Хейли
 Завьер Сэмюел — Энзо
 Кэм Жиганде — Картер
 Дон Оливьери — Энни
 Томас Деккер — Джек
 Фрэнсис Фишер — Камила
 Элизабет Пенья — доктор Лопез
 Брэндон Джей Макларен — Бутч Хопкинс
 Марлен Форте — доктор Ортиз
 Кэйтлин Брэй — сестра Энцо
 Джеймс Кайсон Ли — фанат

Критика 
На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 33 % на основе 6 рецензий со средним баллом 4,1 из 10.

Примечания

Ссылки 

Рецензии
 
 

Фильмы Кэтрин Хардвик
Фильмы о серийных убийцах
Эротические фильмы-триллеры США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2013 года
Независимые фильмы США
Эротические фильмы 2010-х годов